Tschierschky ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Tschierschky (1906–1974), deutscher SS-Offizier im Rang eines SS-Obersturmbannführers
 Rolf Tschierschky (* 1923), deutscher Maler, Grafiker und Bühnenbildner
 Sabine Tschierschky  (* 1943), deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Tschirschky